Antoni Kurka – polski policjant
 Antoni Kurka (1887–1935) – polski wojskowy